Буласово — река в Альшеевском районе Башкортостана России. Устье реки находится в 12 км по левому берегу теряется на лв. берегу реки Курсак. Длина реки составляет 10 км.

На р. Буласово находилась деревня Акыстау. Протекает рядом с селом Чуракаево.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Дёма от истока до водомерного поста у деревни Бочкарёва, речной подбассейн реки — Белая. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010201312111100024823
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111102482
 Код бассейна — 10.01.02.013
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Реки Башкортостана
Реки Альшеевского района
Бассейн Дёмы